Název Západní provincie může znamenat:
 Západní provincie (Uganda) – bývalou provincii v Ugandě
 Západní provincie (Keňa) – provincii v Keni
 Západní provincie (Zambie) – provincii v Zambii
 Západní provincie (Rwanda) – provincii ve Rwandě
 Západní provincie (Slovensko) – církevní provincii římskokatolické církve na Slovensku
 Západní provincie (Srí Lanka) – provincii na Srí Lance
 Západní provincie (Kuejtí) – provincii v Kuejtí